Termin CRP ima više značenja.

 C reaktivni protein
 Protein cAMP receptora